

Patronymie
 Giuseppe Baretti (1719-1789) est un écrivain italien

Toponymie
 La pointe Baretti est un sommet culminant à 4013 m dans le massif du Mont-Blanc